Toponyme indiquant une vallée resserrée, La Serraz désigne :

 La Serraz (La Serra, Lasserra), ancienne commune, intégrée à Germagnat (Ain) ;
 château de la Serraz, ancien château fort, centre de la seigneurie de La Serra, situé sur la commune de Seillonnaz (Ain) ;
 château de La Serraz, château fort en ruine, centre d'une seigneurie éponyme, située sur la commune du Bourget-du-Lac (Savoie).